Capivariensi – abitanti di Capivari de Baixo
Capivariensi – abitanti di Capivari do Sul